Маарду () — эстонский топоним:

 Маарду — город в уезде Харьюмаа, Эстония.
 Маарду — озеро в Харьюском уезде на юге города Маарду.
 Маарду — деревня в волости Йыэляхтме уезда Харьюмаа, Эстония.
 Маарду — рыцарская мыза в деревне Маарду.

Также название футбольных клубов:
 «Маарду Линнамеэсконд» или просто «Маарду» — футбольный клуб из города Маарду.
 «Маарду» — название футбольного клуба «Левадия U21» из Таллина (фарм-клуба «ФКИ Левадии») в 1999—2000 годах, представлял город Маарду.
 «Маарду» (в 2001 году «Реал» Маарду, в 2002 году — «Maardu JK») — футбольный клуб из города Маарду.
 «Маарду» — название футбольного клуба  из города Маарду в 1992 году.
  — футбольный клуб из города Маарду.